Юрий Степанович Лима (; ? — ) — русский вице-адмирал и полковник венецианского происхождения.

Принят на русскую военно-морскую службу из венецианского флота, в 1695 году получил звание вице-адмирала, в 1696 году участвовал во Втором Азовском походе, командовал галерой, тогда же перешёл в армию. Погиб в 1702 году в Сражение при Гуммельсгофе, командуя Лефортовским полком.

Литература 
 

Вице-адмиралы (Российская империя)
Участники Северной войны
Родившиеся в XVII веке